Andris Bērziņš er navnet på flere personer:
 Andris Bērziņš (præsident) (født 1944) – tidligere præsident i Letland (2011–2015)
 Andris Bērziņš (ministerpræsident) (født 1951) – tidligere ministerpræsident i Letland (2000–02)